Openbare wasplaats
Openbare wasplaats (Lauris)
Wasschip, openbare wasplaats op een aangemeerd schip